Sujeong-gu es un distrito (gu) en Seongnam, Gyeonggi, Corea del Sur.

Divisiones administrativas

Véase también
Geografía de Corea del Sur
Organización territorial de Corea del Sur

Distritos de Seongnam